La parola che uccide, film diretto da Augusto Genina (1914)
La parola che uccide (Murder in Reverse), film diretto da Montgomery Tully (1945)